Борковићи могу да буду:

 Борковићи (Бања Лука), насеље у граду Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Борковићи (Плужине), насеље у општини Плужине, Република Црна Гора